Radosław Przebitkowski - współczesny polski kartograf. Jedyny polski samodzielny autor atlasów geograficznych. Autor 4 tys. map opublikowanych w książkach, głównie w encyklopediach, podręcznikach i przewodnikach. Autor odwzorowania dla mapy świata, wykorzystanej obecnie w łącznym nakładzie 3 mln egz. Współpracuje z najważniejszymi polskimi wydawnictwami i uczelniami, m.in. z Państwowym Przedsiębiorstwem Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera, Państwowym Wydawnictwem Naukowym, Wydawnictwem Kurpisz, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

Autor:
"Atlasu kieszonkowego świata", wyd. LektorKlett, Poznań 2004;
"Atlasu geograficznego świata", wyd. Kurpisz, Poznań 2003;
Współautor:
"Szkolnego atlasu geografii Polski", wyd. Publicat, Poznań 2005 
"Szkolnego atlasu historii Polski", wyd. Publicat Poznań 2005 
"Atlasu geograficznego. Przyroda", wyd. PPWK, Warszawa 2001;
"Poznań. Atlasu miasta" wyd. PPWK, Warszawa 2001;
Autor map do encyklopedii:
"Wielka Encyklopedia Geografii Świata" (22 tomy) wyd. Kurpisz, Poznań 1995-2000;
"Encyklopedia Britannica. Edycja Polska" (15 tomów) wyd. Kurpisz, Poznań 1996-2004.

Polscy kartografowie